"Totora" pode ser:
 Totora (distrito), no Peru
 San Pedro de Totora, província da Bolívia
 Scirpus californicus, que possui o nome popular de "Junco Totora".

Desambiguações de topônimos